East River of Pictou
 Middle River of Pictou
 West River of Pictou